Боркен (нем. Borken) — топоним:

 Боркен — город в Германии, районный центр, расположен в земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Боркен (Гессен) — город в Германии, в земле Гессен.
 Боркен (район) — район в Германии, центром которого является одноимённый город.